MIB může být:
 MiB – Mebibajt, 220 bajtů = 1 048 576 bajtů
 MIB – Mezinárodní investiční banka, banka členských států RVHP z roku 1970
 The Men in Black – komiksová kniha z roku 1990
 Muži v černém – americká akční komedie z roku 1997
 Muži v černém: Globální hrozba – americký akční sci-fi film z roku 2019
 Letecká základna Minot – vojenská základna v Severní Dakotě
 Meiringen-Innertkirchen Bahn – úzkorozchodná železnice ve Švýcarsku
 2-methylisoborneol – organická sloučenina se silným zápachem